Чемпионат Нидерландов по футболу 1971—1972 является 16 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 15 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 812 гола (в среднем 2,65 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1971—1972. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1971/1972
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1971 году
Спорт в Нидерландах в 1972 году